Joseany Vallér (Nazaré da Mata, Pernambuco, 1 de dezembro) é uma cantora e compositora gospel que já lançou dois álbuns: Eu te Escolhi, de 2011, e Sacrifício, de 2013.

Discografia 
 2011 Eu te Escolhi
 2013 Sacrifício

Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Naturais de Nazaré da Mata